Налимовка:

Налимовка (приток Тыма) — река в Томской области
Налимовка (река, впадает в Байкал) — река в Бурятии